Navas de Oro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navas de Oro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Navas de Oro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar